Biografies:
 Cognom:
 Brian Keith (Bayonne, Nova Jersey, 1921 − Malibú, Califòrnia, 1997), actor estatunidenc.
 Gilbert Keith Chesterton (Londres, 1874 – 1936), escriptor anglès 
 Richard Keith (Carolina del Nord, 1982), actor estatunidenc 
 Prenom:
 Keith Anderson (Jamaica, 1944), cantant i compositor jamaicà de reggae 
 Keith Andrews (1920, Denver, Colorado), pilot estatunidenc de curses automobilístiques 
 Keith Blair (1976, Clark's Town, Trelawny), músic jamaicà 
 Keith Ferguson (Los Angeles, Califòrnia, 1972), còmic i actor de doblatge de sèries i televisió estatunidenc
 Keith Greene pilot de curses de Fórmula 1 britànic 
 Keith Haring (Reading, Pennsilvània, 1958 - Nova York, 1990), artista i activista social estatunidenc
 Keith Jarrett (Allentown, Pennsilvània, 1945) pianista i compositor estatunidenc 
 Keith Park (1892 – 1975) Mariscal en Cap de la RAF 
 Keith Richards (Dartford, Kent, 1943), guitarrista, cantant i compositor anglès de rock 
 Keith Rupert Murdoch, pare del periodista Rupert Murdoch 
 James Keith Pritchett (Watford, 1982), futbolista neozelandès d'origen anglès 
 Node de Keith i Flack, estructura que compon el sistema de conducció elèctrica del cor
 Keith, consell de Moray, vila d'Escòcia